Der Vaterländische Verdienstorden (Abkürzung VVO) war eine staatliche Auszeichnung  der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), welche in Form eines Verdienstordens verliehen wurde. Er wurde am 21. April 1954 gestiftet. Ausgezeichnet wurden Personen und Institutionen, die nach Meinung der DDR-Führung hervorragende Leistungen auf den unterschiedlichsten Gebieten des gesellschaftlichen Lebens erbracht hatten.



Stufeneinteilung 

Der VVO wurde in den Stufen Bronze, Silber, Gold und Ehrenspange zu Gold (für „besondere Verdienste“) verliehen:
  Ehrenspange zum VVO in Gold
  Ordensspange des VVO in Gold
  Ordensspange des VVO in Silber
  Ordensspange des VVO in Bronze

Verleihungsvoraussetzungen 

Im offiziellen Wortlaut: für besondere Verdienste
 im Kampf der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung und im Kampf gegen den Faschismus,
 beim Aufbau, bei der Festigung und Stärkung sowie beim Schutz der Deutschen Demokratischen Republik,
 im Kampf um die Sicherung des Friedens sowie bei der Erhöhung des internationalen Wirkens der Deutschen Demokratischen Republik

Aussehen und Trageweise 
Der Vaterländische Verdienstorden war, je nach Stufe, ein bronzierter, versilberter oder vergoldeter strahlenförmiger Stern mit fünf spitzen und fünf stumpfen Zacken. Sein größter Durchmesser betrug 53 mm. Auf der Vorderseite befand sich ein rundes Medaillon, auf dem das Staatswappen der DDR dargestellt war. In den Stufen Silber und Gold war dieses Medaillon rot mit grünem Rand. 

Der Orden wurde an der Ordensspange oder an der separat verliehenen Ehrenspange getragen. Die Ordensspange war rechteckig und mit einem waagerecht gestreiften schwarz-rot-goldenen Band bezogen. An der Unterseite war, je nach Stufe, eine bronzierte, versilberte oder vergoldete gewölbte Eichenlaub-Ranke angebracht. Die Ehrenspange zum VVO bestand aus zwei vergoldeten, gekreuzten Lorbeerzweigen mit zwei in der Mitte eingesetzten synthetischen Schmucksteinen mit Diamantschliff.

Der Vaterländische Verdienstorden war auf der linken oberen Brustseite zu tragen.

Erste Form (1954‒1972) 
Bei der ersten Form wurden die Orden je nach Stufe aus Bronze, Silber oder Gold hergestellt und waren, je nach ihrem Edelmetallgehalt, auf der Rückseite entsprechend punziert. Der Stern war mittels einer nicht lösbaren bogenförmigen Verbindung mit der Ordensspange verbunden. Die Ordensspange besaß auf der Rückseite eine waagerechte Broschiernadel, welche mit Schrauben angebracht war. Das runde Medaillon mit dem Staatswappen der DDR konnte grob oder auch fein gekörnt sein.

Zweite Form (1954‒1972)
Die zweite Form des Ordens glich im Aussehen der ersten Form, bestand jedoch aus Buntmetall, das entsprechend der Stufe bronziert, versilbert oder vergoldet war.

Dritte Form (1972‒1984)
Bei der dritten Form des Ordens war der Stern mittels einer lösbaren Hakenverbindung mit der Ordensspange verbunden. Die Ordensspange besaß auf der Rückseite eine waagerechte Broschiernadel, welche wie bisher mit Schrauben angebracht war.

Vierte Form (1984‒1990)
Bei der vierten Form des Ordens war der Stern mittels einer lösbaren Hakenverbindung mit der Ordensspange verbunden. Die Ordensspange besaß auf der Rückseite eine waagerechte Broschiernadel, welche jetzt mit Gegenhaken angebracht war.

Geldzuwendungen

Regelung 1954‒1973
Bei Verleihungen bis einschließlich 31. Dezember 1973 wurde folgendes jährliches Ehrengeld an die Träger bezahlt:
 für Bronze 250 Mark
 für Silber 500 Mark
 für Gold 1.000 Mark
 für Ehrenspange keine Geldzuwendung

Regelung 1974‒1987
Bei Verleihungen ab 1. Januar 1974 gab es nur noch eine einmalige Prämie zur Verleihung. 
Die Prämie betrug bei Verleihung an Einzelpersonen:
 für Bronze 2.500 Mark
 für Silber 5.000 Mark
 für Gold 10.000 Mark
 für Ehrenspange keine Geldzuwendung

Bei Verleihung an Kollektive (bis zu 10 Personen) betrug die Prämie:
 für Bronze 500 Mark
 für Silber 1.000 Mark
 für Gold 2.000 Mark
 für Ehrenspange keine Geldzuwendung

Regelung 1987‒1990
Ab dem 10. September 1987 betrug die Prämie zur Verleihung des Ordens:
 für Bronze 2.500 Mark
 für Silber 5.000 Mark
 für Gold 10.000 Mark
 für Ehrenspange 15.000 Mark

Bekannte Träger (Auswahl) 

Siehe auch :Kategorie:Träger des Vaterländischen Verdienstordens

Kollektivverleihungen (Auswahl)

Rangfolge der staatlichen Auszeichnungen der DDR (Ausschnitt) 
Für das Tragen von Auszeichnungen galt eine per Verordnung im Gesetzblatt der DDR festgelegte Rangfolge, in der sich auch die Wertigkeit der jeweiligen Ehrung widerspiegelte. An der der linken oberen Brustseite waren in folgender Reihenfolge zu tragen:
 Medaille zum Ehrentitel  Held der DDR
 Karl-Marx-Orden
 Medaille zum Ehrentitel  Held der Arbeit
 Stern der Völkerfreundschaft
 Vaterländischer Verdienstorden
 Banner der Arbeit
 Scharnhorst-Orden
 Blücher-Orden
 Kampforden „Für Verdienste um Volk und Vaterland“

Siehe auch 
 Liste der staatlichen und nichtstaatlichen Auszeichnungen der DDR

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Orden und Ehrenzeichen (DDR)